Rewne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Rewno) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Rewne (Boryspil)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Rewne (Tscherniwzi)